Safinia ist der Familienname folgender Personen:
 Farhad Safinia (* 1975), US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur